Aloysia – variante femminile del nome proprio di persona Aloisio
Aloysia – genere di piante della famiglia delle Verbenaceae